Тымбарк:

 Тымбарк — гмина посёлок Польше, входит в Лимановский повят, Малопольское воеводство.
 Тымбарк — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Лимановский повят, Малопольское воеводство.